Desa Japanan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Japanan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Japanan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,22), 
 Desa Japanan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 112,34), 
 Desa Japanan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,39), 

Robotskapade Indonesienförgreningar